Postville (Canada), een plaats in de Canadese regio Labrador
 Postville (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Postville (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin